Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojila NK Pešćenica i time se plasirala u 1. ŽNL Sisačko-moslavačku. Iz lige je u 3. ŽNL Sisačko-moslavačku ispala NK Sloga Greda Sunjska.

Tablica

Izvori 

 Petrinjski list #30 (06/2007)

2006-07 sisak
sisačko-moslavačka-2-sisak